Вулгарис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Апостол (Вулгарис) (род. 1948) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Милетский, ипертим и экзарх Ионии.
 Вулгарис, Димитриос (1802—1877) — греческий политик XIX века.
 Вулгарис, Елевтерий (в монашестве Евгений; 1715—1806) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Славянский и Херсонский.
 Вулгарис, Петрос (1883—1957) — греческий адмирал XX века.
 Вулгарис, Стаматис (1774—1842) — греческо-французский военный инженер, архитектор, градостроитель и художник.